Саломея Неріс (, справжнє прізвище — Бачинскайте, у заміжжі — Бучене, *  — † 7 липня 1945) — литовська поетеса.
 Неріс (річка) (лит. Neris) — річка в Литві, 510 км;